Gli Jula (anche Dioula o Dyula) sono un popolo composto da circa 3.000.000 di persone che vive principalmente in villaggi del Burkina Faso, della Costa d'Avorio e del Mali, tre stati dell'Africa occidentale. La loro lingua madre è la lingua dioula (o jula). Sono stati un popolo di commercianti e danno anche il nome alla città di Bobo Dioulasso, che significa "patria del popolo Bobo di lingua dioula". Assieme al gruppo etnico Bobo, rappresentano una buona parte di popolazione del territorio del Burkina Faso.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Gruppi etnici in Burkina Faso
Gruppi etnici in Costa d'Avorio